Creaționismul se poate referi la unul dintre următoarele articole:
 Creaționism: un ansamblu de credințe (de crezuri) inspirat din doctrinele religioase, conform căruia Pământul și fiecare ființă vie care exista în actualitate ar proveni dintr-un act de creație săvârșit de una sau de mai multe ființe divine, al căror creator act a fost dus la capăt în acord cu o aspirație (dorință, proiect) divină.
În teologie, creaționismul este doctrina potrivit căreia întregul univers este fruct al unui act supranatural făcut de Dumnezeu, și nu o emanație. De asemenea, este înțeleasă ca doctrină care susține că sufletul omenesc individual este creat de Dumnezeu, și nu pre-existând si nici generat de actul natural însuși, care dă naștere conceptului „corp”, în opoziție cu traducianismul).

 Creaționism biblic, curent al creaționismului care consideră ca bază referința biblică la Creație, numită și Geneza
 Creaționism (biologie), teorie științifică depășită, majoritatea biologilor abandonând creaționismul după apariția teoriei evoluției
 Creaționism evoluționist, curent al creaționismului care consideră că, după ce Dumnezeu a creat lumea, ea a fost spusă unor legi evoluționiste, care au determinat o schimbare a speciilor dintr-una într-alta, până la formele actuale
 Creaționism ortodox, este creaționismul providențial bazat în același timp pe referatele biblice și concepția Sfinților Părinți asupra creării (facerii) lumii.

Creaționism (poezie) este o mișcare literară din prima treime a secolului al XX-lea, remarcabil mai presus de toate în poezie, cu reprezentanți ai săi precum Vicente Huidobro și Gerardo Diego.

Legături externe